Тича:
 Тича — водохранилище в Шуменской области Болгарии;
 Тича — река на севере Болгарии;
 Тича — село в Сливенской области Болгарии;
 Тича — стадион в городе Варна, в Болгарии.

См. также 
Тиха